żywotność – w językoznawstwie odnosi się do podziału rzeczowników na żywotne i nieżywotne

 żywotność okrętu – zdolność okrętu do przeciwstawienia się uszkodzeniom
 żywotność bojowa – zdolność stanu osobowego obsługującego sprzęt bojowy do szybkiego odtwarzania gotowości bojowej